Ауце () — многозначный термин.
 Имя:
 Ауце — женское имя (именины 4 марта).
 Топоним:
Ауце — город в Латвии;
 Ауце — река в Латвии;
 Ауце — железнодорожная станция в Латвии;
 Ауце — марсианский кратер.